Les expressions Droit humain o Le Droit humain designen nombrosos organismes  maçònics diferents, tot i que compartint una història comuna:

 Ordre maçonnique mixte international « le Droit humain » i les seves diverses branques nacionals com:
 La  Federació francesa del Droit humain
 La  Federació belga del Droit humain

Aquestes expressions poden designar també:
 el Suprême Conseil universel mixte « le Droit humain ».

Francmaçoneria a França